De Meessiinae zijn een onderfamilie van vlinders uit de familie echte motten (Tineidae).

Geslachten 
 Agnathosia , 1954
 Agoraula , 1919
 Archimeessia , 1970
 Augolychna , 1922
 Bathroxena , 1919
 = Pelates , 1905
 Cataxipha , 1965
 Clinograptis , 1932
 Contralissa , 1973
 Criticonoma , 1910
 = Etnodona , 1915
 = Microsophista , 1932
 Diachorisia , 1860
 Doleromorpha , 1930
 Ecpeptamena , 1968
 Emblematodes , 1914
 Epactris , 1905
 Eudarcia , 1880
 = Meessia , 1898
 = Demobrotis , 1893
 = Leptochersa , 1919
 = Protodarcia , 1931
 = Obesoceras , 1957
 = Neomeessia , 1968
 = Brachys , 1979
 = Nigris , 1979
 = Gallis , 1979
 = Colchiromis , 1979
 = Abchagleris , 1979
 = Haugresis , 1979
 = Zagulyaevella , 1981
 = Pseudobesoceras , 1985
 Exonomasis , 1973
 Galachrysis , 1968
 Graphidivalva , 1965
 Heterostasis , 1965
 Homosetia , 1863
 = Pitys , 1873
 = Semele , 1875
 = Calostinea , 1905
 Homostinea , 1905
 Hybroma , 1862
 Infurcitinea , 1910
 = Tineiforma , 1952
 Ischnoscia , 1895
 Isocorypha , 1905
 Karsholtia , 1986
 Leucomele , 1905
 Lichenotinea , 1957
 Lysitona , 1918
 = Isozyga , 1921
 Maculisclerotica , 2009
 Matratinea , 1990
 Mea , 1906
 = Progona , 1905 non Progona , 1882 (Erebidae)
 Meneessia , 1974
 Merunympha , 1969
 Miarotagmata , 1973
 Minicorona , 1973
 Montetinea , 1957
 Nannotinea , 1966
 Novotinea , 1938
 Nyctocyrmata , 1973
 Oenoe , 1874
 = Baeophylla , 1933
 Omichlospora , 1928
 Oxylychna , 1916
 Oxymachaeris , 1891
 Pachypsaltis , 1914
 Phereoeca , 1956
 Pompostolella , 1940
 = Pompostola , 1932 non Pompostola , 1819 (Thyrididae)
 Stenoptinea , 1905
 = Celestica , 1917
 Tenaga , 1862
 = Lichenovora , 1957
 = Macraeola , 1893
 Trissochyta , 1921
 Unilepidotricha , 2008
 Xeringinia , 1993

Echte motten